Ville-Marie – dzielnica Montrealu;
 Ville-Marie – miasto w Kanadzie, w prowincji Quebec;